Osoby o tym nazwisku:
 Aristidis Konstandinidis – grecki kolarz szosowy. olimpijczyk
 Jordanis Konstandinidis – grecki zapaśnik, olimpijczyk
 Kostas Konstandinidis – grecki piłkarz